O Instituto Superior de Tecnologias Avançadas (ISTEC) é um estabelecimento de Ensino Superior que se especializa nas áreas da Ciência dos Computadores, Tecnologias de Informação e Engenharia Multimédia.

Tem ainda cursos CTeSP na área de Redes, Multimédia, Dispositivos Móveis e Informática de Gestão.

Ligações externas 

Escolas superiores e institutos politécnicos de Portugal